Mengla bezeichnet:

 Mengla (勐腊县), Kreis des Autonomen Bezirks Xishuangbanna in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengla (Jinping) (勐拉镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengla (Mengla) (勐腊镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Yunnan